Rafiga Akhundova (1931-), danseuse de ballet et chorégraphe azerbaïdjanaise.
 Yegana Akhundova (1960-), pianiste, compositrice et enseignante azerbaïdjanaise.

Homonymie de patronyme azéri